Het Europees kampioenschap handbal voor mannen is het tweejaarlijks continentaal kampioenschap voor landenteams. Het toernooi wordt georganiseerd door de EHF en werd voor het eerst in 1994 gehouden.

Geschiedenis
De Europese Handbalfederatie werd in 1991 opgericht, 45 jaar na de oprichting van de mondiale bond. Drie jaar later organiseerde de EHF het eerste Europese kampioenschap, in Portugal. Zweden werd de eerste continentale kampioen. Tot op heden wonnen de Zweden vijf keer goud, waarmee ze alleen recordhouder zijn.

Toernooien

Medaillespiegel

Deelnames per land

Zie ook 
 Europees kampioenschap handbal vrouwen

Externe link 
  Officiële website EHF

 Mannen